Die Ynglinger oder „Inglinger“ waren das älteste Königsgeschlecht in Schweden. Es residierte in Sigtuna und Alt-Uppsala und übte eine Oberherrschaft über die Gaukönige der Stämme aus. Unter ihrer Herrschaft begannen sich die norwegischen Kleinfürsten unter einer gemeinsamen Krone zu versammeln. Unter ihrem zweiten historisch belegten König, Olof Skötkonung, hielt das Christentum Einzug in die Region.

Könige der Ynglinger 
Es gab in dieser Dynastie vier historisch belegte Könige:

 Erik VIII. Segersäll („der Siegesfrohe“), 970–995
 Olof Skötkonung, 995–1022
 Anund Jakob, 1022–1050
 Emund den gamle („der Alte“), 1050–1060

Die davor liegenden Herrscher gelten als mythologisch oder als Sammelfiguren. Sie sind insbesondere aus der Heimskringla, der Heldensaga der frühen Könige Norwegens, und der Beowulf-Saga bekannt, in der sie als Scylfings vorkommen. Die Könige der Ynglinger tauchen ebenfalls in den Gesta Danorum und der Ynglingatal auf.

Stammtafel 
Diese Stammtafel zeigt das Geschlecht der Ynglinge und Stenskilds Geschlecht. Bei einigen Personen ist deren Existenz nicht erwiesen. Die Stammtafel gibt die wahrscheinlichsten Verwandtschaftsbeziehungen an. (Fettschrift: Könige)

Siehe auch 
 Schwedische Sagenkönige
 Liste der Könige von Schweden
 Liste der Könige von Norwegen und Stammtafel des norwegischen Zweiges der Ynglinge

Einzelnachweis

Literatur 
 

 
Schwedisches Adelsgeschlecht
Schwedische Dynastie
Stammtafel